Les élections municipales québécoises de 2002 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

New Richmond

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Histoire de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
 Résultat